Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-0, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Jaime Fillol (quarti di finale)
 Ismail El Shafei (secondo turno)
 Sandy Mayer (quarti di finale)

 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (Campione)
 Roscoe Tanner (finale)
 Jeff Borowiak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg WCT 1975